Боня Вікторія Анатоліївна ( 27 листопада 1979) — російська теле- і радіоведуча, актриса, модель.
 Боня Григорій Васильович — ( 1 квітня 1918 —  1989) — український художник.
 Боня Микола Михайлович ( 5 листопада 1923) — Герой Соціалістичної Праці (1980).
Прізвища